IX чемпионат Украины по волейболу среди женщин (Суперлига) проходил с 24 сентября 1999 по 16 апреля 2000 года с участием 8 команд.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели сыграли в трёхкруговой турнир с разъездными турами. 4 лучших вышли в финальный этап.

Суперлига

Предварительный этап 

  Луганской «Искре» за неявки засчитаны 11 технических поражений (0:3) без начисления очков.

За 1—4 места

Призёры 
 «Химволокно-Круг» (Черкассы)

 «Динамо-Дженестра» (Одесса)

  «Галычанка-Галэкспорт» (Тернополь)

За 5—7 места 

 Для команд, боровшихся на втором этапе за 5-7 места, не учитывались результаты матчей с «Искрой», снявшейся с розыгрыша после 1-го этапа.

Переходный турнир

Высшая лига

Первая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1999 год в волейболе
2000 год в волейболе